Priscus lehet:

 Priszkosz rétor – 5. századi keletrómai történetíró és diplomata;
 Attius Priscus (1. század) római festő
 Lutorius Priscus  (Kr. e. 1. század – 21) római költő;
 Neratius Priscus  (1. század – 2. század) római jogtudós;
 Lucius Tarquinius Priscus – az ókori Róma első etruszk származású királya.
 Titus Iulius Priscus önjelölt császár Decius császár uralkodása alatt 251-ben.